Denumirea de Kalimanți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kalimanți, un sat în comuna Sandanski, regiunea Blagoevgrad;
 Kalimanți, un sat în comuna Suvorovo, regiunea Varna.